Об'єкти NGC
Південна Корона (сузір'я)
Галактики